Ви́ктор Петро́вич Бороди́н:
 Бородин, Виктор Петрович (1923—1993) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Бородин, Виктор Петрович (род. 1924) — председатель Волгоградского облисполкома.